Stati Uniti d'America
 Redding – capoluogo della Contea di Shasta, California
 Redding – città della Contea di Fairfield, Connecticut
 Redding – città della Contea di Ringgold, Iowa
 Redding – township della Contea di Clare, Michigan